А́нна Анфило́фьевна Уфи́мцева (1921—1994) — советский и российский , доктор филологических наук, сотрудник сектора общего языкознания Института языкознания РАН.

Научная деятельность 

Автор книг:
 1968 — «Слово в лексико-семантической системе языка»,
 1974 — «Типы словесных знаков»,
 1986 — «Лексическое значение. Принципы семиологического описания лексики»;
 Лексическая номинация (первичная нейтральная). М., 2010;
 Опыт изучения лексики как системы. На материале английского языка. М., 2020.

Автор статей о знаковых теориях и языковых знаках. В работах А. А. Уфимцевой особое внимание уделяется системности лексики, в том числе, лексической парадигматики, исследуются внеязыковые связи слов и отражения действительности в их семантике.
В своей работе рассматривала основную проблему историко-семасиологических исследований — выявление специфики лексико-семантической системы языка; показывала системный характер лексических явлений.

Литература 

 Анна Анфилофьевна Уфимцева // Слово в лексико-семантической системе языка // Наука, 1968 // Всего страниц: 272
 Опыт изучения лексики как системы (на материале англ. яз.) // А. А. Уфимцева. — Изд. 2-е, испр. — Сер. Лингвистическое наследие XX века // УФИМЦЕВА АННА АНФИЛОФЬЕВНА // Тип: монография // Язык: русский // ISBN 5-354-00984-7 // Год издания: 2004 // Место издания: Москва // Число страниц: // Издательство: УРСС
 Уфимцева, Анна Анфилофьевна. // Лексическое значение : принцип семиологического описания лексики / А. А. Уфимцева; ред. Ю. С. Степанов. — 2-е изд., стереотип. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 228—239. — 1000 экз.. — ISBN 5-354-00245-1 : 111.80 р., 142 р.
 Аспекты семантических исследований [Текст] / АН СССР, Ин-т языкознания; отв. ред.: Н. Д. Арутюнова, А. А. Уфимцева. — М. : Наука, 1980. — 356 с. — 2.40 р.
 Уфимцева, Анна Анфилофьевна. // Опыт изучения лексики как системы [Текст] : на материале англ. яз. / А. А. Уфимцева. — М. : АН СССР, 1962. — 288 с. — 1.04 р.
 Уфимцева, Анна Анфилофьевна. // Слово в лексико-семантической системе языка [Текст] / А. А. Уфимцева; отв. ред. В. Н. Ярцева. — М. : Наука, 1968. — 272 с. — 1.06 р.

Примечания

Ссылки 
 Уфимцева, Анна Анфилофьевна // ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ Интеллектуального центра — научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.
 Уфимцева, Анна Анфилофьевна
 Уфимцева, Анна Анфилофьевна // Научная библиотека КемГУ
 Электронный каталог // Базы данных // Лосевский читальный зал // Уфимцева, Анна Анфилофьевна

Доктора филологических наук
Сотрудники Института языкознания РАН
Лексикологи
Женщины-лингвисты